Trakeningken ist der deutsche Name ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Trakeningken bei Piktupönen, Kreis Tilsit-Ragnit/Pogegen, seit 1945: Trakininkai (Pagėgiai), Ort in Litauen
 Trakeningken (1938–1945: Hochau) bei Tilsit, Kreis Tilsit-Ragnit, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Trakeningken (Pillkallen), 1930–1945 Ritterswalde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Trakeningken, historischer Name von Gowarten, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1950: Dserschinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland